Рим Мастърс, официално име Интернационали БНЛ д'Италия (Rome Masters, Internazionali BNL d'Italia, е турнир по тенис за мъже от сериите Мастърс, провеждан ежегодно в Рим, Италия. Под същото официално име се провежда и турнир за жени, който е от първа категория на WTA. И двата турнира се провеждат един след друг през месец май на клей кортове.

История 
За първи път турнирът е проведен през 1930 г. в Милано. От 1935 г. срещите се играят в Рим. В периода 1936 – 1949 турнирът не се провежда. През 1969 г. получава статута на открито първенство и носи името Открито първенство по тенис на Италия.

Рекордьор с шест титли от турнира е Рафаел Надал.

Финали

Сингъл – мъже

Сингъл – жени

Двойки – жени

Външни препратки 
 Официален уебсайт на турнира 
 Страницата на tenniscorner.net за мъжката надпревара
 Страницата на tenniscorner.net за женската надпревара
 Профил на турнира в сайта на WTA Тур

Турнири по тенис на клей корт
Турнири от сериите Мастърс